A rua Soares Cabral é um logradouro da cidade do Rio de Janeiro. Fica compreendida entre a rua Álvaro Chaves e a rua das Laranjeiras.O encontro dos 2 trechos da rua, faz esquina com a Rua Almirante Benjamin Sodré. Em fevereiro de 1854, o industrial português Antônio José Martins de Moura instalou na área uma fábrica de fogos de artifício, resultando daí o primeiro nome do logradouro: Beco do Fogueteiro. Os moradores da região requereram, no ano de 1860, o encerramento das atividades da fábrica; a  acatou o pedido e a fechou em 1861.

Ligações externas
Mapa da Rua Soares Cabral.

Soares Cabral
Laranjeiras (Rio de Janeiro)